Miejscowości w USA:
 Parish – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Parish – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
Gminy w USA:
 Parish (ang. Parish Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego

Inne znaczenia
 Civil parish – jednostka administracyjna w Anglii
 Parafia (ang. parish) – jednostka administracyjna w Hiszpanii i Luizjanie